Склади команд — учасниць фінального турніру чемпіонату світу з футболу 2006 року.

Австралія

Англія

Ангола

Аргентина

Бразилія

Еквадор

Гана

Іран

Іспанія

Італія

Коста-Рика

Кот-д'Івуар

Мексика

Німеччина

Нідерланди

Парагвай

Південна Корея

Польща

Португалія

Саудівська Аравія

Сербія і Чорногорія

США

Того

Тринідад і Тобаго

Туніс

Україна

Франція

Хорватія

Чехія

Швейцарія

Швеція

Японія